Le tournoi européen gymnastique artistique est organisé tous les deux ans par la Fédération internationale de gymnastique de 1903 à 1913. Il reprend après l'Armistice et à partir de l'édition organisée à Paris par Charles Cazalet lors de l'exposition coloniale de 1931 prend le titre de championnats du monde de gymnastique artistique. D'abord exclusivement masculins, ceux-ci accueillent aussi des gymnastes féminines dès l'édition suivante de 1934.

Leur périodicité a évolué au fil du temps. Depuis 1991, ils se déroulent chaque année, sauf lors des années olympiques d'été à partir des Jeux de 2000.

Liste des championnats

Plus médaillés

Hommes

Podiums

Hommes 
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Concours général par équipes
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Concours général individuel
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Sol
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Cheval d'arçon
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Anneaux
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Saut
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Barres parallèles
 Liste des médaillés aux championnats du monde de gymnastique artistique - Barre fixe

Femmes 
 Liste des médaillées aux championnats du monde de gymnastique artistique - Concours général par équipes
 Liste des médaillées aux championnats du monde de gymnastique artistique - Concours général individuel
 Liste des médaillées aux championnats du monde de gymnastique artistique - Saut
 Liste des médaillées aux championnats du monde de gymnastique artistique - Barres asymétriques
 Liste des médaillées aux championnats du monde de gymnastique artistique - Poutre
 Liste des médaillées aux championnats du monde de gymnastique artistique - Sol

Tableau des médailles

Hommes 
 mis à jour après les championnats du monde de 2018

Femmes 
 mis à jour après les championnats du monde de 2018

Confondu 
 mis à jour après les championnats du monde de 2018

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 . p. 298-305

Articles connexes 
 Gymnastique artistique aux jeux Olympiques
 Championnats d'Europe de gymnastique artistique
 Liste des championnats du monde

Liens externes 
 Lien sur le site officiel de la FIG

Compétition fondée en 1903